Mahoning Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mahoning Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Mahoning Township (Carbon County, Pennsylvania)
 Mahoning Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Mahoning Township (Montour County, Pennsylvania)